Municipio de Day puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Day (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Day (condado de Montcalm, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montcalm.